Scheinbar bezeichnet:
 Scheinbar (Theater), ein Varieté in Berlin
 Scheinbar (Astronomie), die beobachtbare Größe in der Astronomie

Siehe auch:
 Scheinbare Größe, Sehwinkel